De wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2017 vonden plaats op 25 en 26 februari op de Olympic Oval in Calgary te Canada. Het was de vijfde keer dat het WK in Calgary plaatsvond en in het totaal de 48e editie van de WK sprint.

De titelhouders waren de Rus Pavel Koelizjnikov bij de mannen en de Amerikaanse Brittany Bowe. Beide schaatsers verdedigden hun titel niet. Bij de mannen was de Nederlander Kai Verbij na vier afstanden de beste, terwijl hij niet een afstand wist te winnen. Verbij ging bijna nog onderuit in de afsluitende 1000 meter, maar was toch in staat te blijven staan om zo zijn eerste wereldtitel binnen te halen. Nao Kodaira was bij de vrouwen na drie gewonnen afstanden al zo goed als zeker van haar eerste wereldtitel sprint. De laatste 1000 meter won ze weliswaar niet meer, maar het was ruim voldoende voor de wereldtitel in een nieuw wereldpuntenrecord.

Mannen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2016 in Seoel. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Berlijn eind januari.

Afstandspodia

Klassement

Vrouwen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2016 in Seoel. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Berlijn eind januari.

Afstandspodia

Klassement 

2017
Langebaanschaatsen in 2017
Schaatsen in Canada
Sport in Calgary
Schaatsen